Die Liste der Stolpersteine in Wetten (Kevelaer) enthält die zurzeit zwei Stolpersteine, die im Rahmen des gleichnamigen Kunstprojekts von Gunter Demnig in Wetten verlegt wurden. Mit ihnen soll Opfern des nationalsozialistischen Regimes gedacht werden, die in Wetten lebten und wirkten.

Einzelnachweise 

Wetten #Kevelaer
!